Okanagan – fiume dell'America settentrionale
 Lago Okanagan – lago del Canada
 Okanagan – regione della Columbia Britannica in Canada
 Okanagan – città degli Stati Uniti d'America